Jurjew ist:
 von 1893 bis 1918 die offizielle (russische) Bezeichnung der Stadt Tartu

Jurjew ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Nikolajewitsch Jurjew (1889–1957), sowjetischer Hubschrauberkonstrukteur
 Michail Sinowjewitsch Jurjew (1959–2019), russischer Unternehmer, Politiker, Journalist und Autor
 Oleg Alexandrowitsch Jurjew (1959–2018), russischer Lyriker, Romancier, Dramatiker, Essayist und Übersetzer
 Roman Iossifowitsch Jurjew-Lunz (1902–1985), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler sowie Estrada-Künstler 

Siehe auch:
Jurjew-Polski
Jurjewa